Моренси има више значења:
 Моренси (Аризона)
 Моренси (Мичиген)